Geografia:
 Dihistan o Dehestan, vila de l'Afganistan al nord-est d'Herat
 Regió de Dihistan, regió de l'Afganistan que forma la part sud de la província de Badghis
 Districte de Dihistan, antic districte entre Gurgan i Khwarizm
 Fortalesa de Dihistan, fortalesa a l'antic districte de Dihistan
 Península de Dihistan Sūr, modern cap Hasan Kuli